Епископ Дорофей Вернадос (; , Пирей — ) — епископ Александрийской православной церкви, в 1970—1972 годы — титулярный епископ Вавилонский, викарий Александрийской архиепископии.

Биография 
Родился в 1912 году в Пирее в семье выходцев с Китиры.

В молодости стал монахом в Монастыре Великая Лавра на Афоне. Епископом Мосхонисийским Фотием был рукополжён в сан диакона. В 1939 году митрополитом Мелитопольским Иерофеем рукоположён в сан пресвитера с возведением в сан архимандрита. Служил приходским священником в Пирее и Афинах.

Во время оккупации Греции устраивал богослужения для заключённых (Θρησκευτικής Υπηρεσίας Φυλακισμένων) и заботился о лицах, освобождённых из мест лишения свободы в рамках «Εταιρίας Προστασίας Αποφυλακισμένων Αθηνών».

В 1944 году окончил богословскую школу Афинского университета.

Перешёл в клир Александрийского Патриархата и 11 декабря 1970 года рукоположён в титулярного епископа Вавилонского.

В 1972 году ушёл на покой. Скончался 19 февраля 1978 года.

Ссылки 
 Άγιος Νείλος Πειραιώς (ο Μυροβλήτης)
 ΕΤΟΣ 1978 Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Епископы Александрийской православной церкви
Выпускники богословского института Афинского университета
Персоналии:Великая Лавра